Wow eller WoW kan henvise til:

Spil og underholdning

Videospil 
World of Warcraft, et online-rollespil
World of Warplanes, en online flysimulator
World of Warships, en online skibssimulator

Andet 
Sega Wow, et videospilfirma

Musik
WOW Music, et paldeselskab fra Hong Kong

Album
 WOW (Wendy O. Williams album), et album fra 1984 album afy Wendy O. Williams
 Wow! (Bananarama album), 1987
 Wow! (Bill Doggett album), 1965
 Wow/Grape Jam, et album fra 1968 af Moby Grape
 WOW (Mouse on Mars album), et mini-album fra 2012 af Mouse on Mars
 Wow (Superbus album), 2006 
 Wow (Bibi Zhou album), 2007
 Wow (Verdena album), 2011

Sange
 "Wow" (Kate Bush sang)
 "Wow" (sang af Kylie Minogue)
 "Wow" (Ruslana sang)
 "Wow" (Inna sang)
 "Wow" (Beck sang)
 "Wow" (Marilyn Manson sang)

Personer 
 Werner Wejp-Olsen, dansk tegneserieforfatter (1938-2018) også kendt som signaturen WOW.

Organizations
War on Want, an anti-poverty charity
Warbirds Over Wanaka, a biennial international airshow held in New Zealand
Wide Open West, a U.S. cable company
Wider Opportunities for Women, USA
Women of the Wall, a Jewish women's organization
Women of the World Festival, a festival that celebrates the achievements of women and girls and also looks at the obstacles women face across the world.
Women of Wrestling, a women's wrestling promotion
Women on Waves, a Dutch pro-choice non-profit organization
Woodmen of the World, a fraternal organization in Omaha, Nebraska, United States
Woolworths Limited, an Australian retailing company, by Australian Stock Exchange code
World of Wearable Art, a museum and award show in New Zealand
World Organization of Workers, an international trade union federation
WOW Promotions, a mixed martial arts organization

Teknologi
WOW!, et internet- og teleselskab
WOW! (online service), en tidligere ISP-tjeneste fra CompuServe
Wow (lyd), ændring af frekvensen på et lydsignal
Windows on Windows, et applikationslag til 32-bit Microsoft Windows
WoW64, et applikationslag til 32-bit Microsoft Windows

Transport
 WOW air, et islandsk lavpris-flyselskab
WOW Alliance, en global alliance af luftfragtsselsaber

Andet
Wow! signalet, et stærkt radiosignal opfanget af SETI-projektet i 1977